

Persone
 Blanche Wittman – paziente isterica francese
 Greg Wittman – ex cestista statunitense
 Henry Wittman – pistard statunitense
 Randy Wittman – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Rob Wittman – politico statunitense
 Ryan Wittman – ex cestista statunitense

Altro
 Bentley Wittman noto come Wizard – personaggio dei fumetti della Marvels Comics